Trăiască Regele Julien! () este un serial american de televiziune streaming animat pe computer. Serialul prezintă personajele Regele Julien, Maurice și Mortimer din franciza Madagascar, luând loc în Madagascar înainte de evenimentele primului film. Este al doilea serial de animație al francizei Madagascar.

Serialul a debutat pe Netflix pe 19 decembrie 2014 și s-a încheiat pe 1 decembrie 2017.

Premisa 
Când este prevestit că Regele Julien al XII-lea (cunoscut de asemenea ca Unchiul Rege Julien), un lemur strict și laș, va fi mâncat de fossa, el abdică de la tron în favoarea nepotului său, care devine Regele Julien al XIII-lea, un rege care iubește distracția și petrecerile, care acum conduce regatul de lemuri. În timp ce Unchiul Rege Julien este plecat, noul Rege Julien trece printr-o mulțime de încurcături în compania sfetnicului său Maurice, capul securității Clover și cel mai mare fan al său Mort. În tot acest timp, unchiul său devios se întoarce și încearcă să scape de nepotul său ca să își recâștige tronul. În afară de Unchiul Rege Julien și de fossa, Julien face față și altor amenințări cum ar fi maleficul fanaloka Karl și sora geamănă a lui Clover, Crimson.

La sfârșitul celui de al patrulea sezon, Regele Julien este detronat și forțat în exil de către Regele Koto și armata lui, dar reușește să își recâștige tronul la finalul sezonului următor, cu subtitlul În exil! Al cincilea și ultimul sezon ia loc după moartea lui Koto; dușmani ca Unchiul Rege Julien și Karl decid să își părăsească relele lor căi și încep o nouă viață. Toate acestea conduc spre sosirea lui Alex și Marty (pregătind stagiul pentru primul film) tocmai când Clover pleacă cu soțul ei, Sage Moondancer, în luna lor de miere.

Distribuția 
 Danny Jacobs – Regele Julien al XIII-lea, Pancho
 Andy Richter – Mort, Ted
 Kevin Michael Richardson – Maurice
 India de Beaufort – Clover, Crimson
 Henry Winkler – Regele Julien al XII-lea
 Dwight Schultz – Karl
 David Krumholtz – Timo
 Betsy Sodaro – Xixi
 Sarah Tyre – Dorothy
 Debra Wilson – Masikura, Mary Ann
 Grey DeLisle – Pam Simonsworthington
 David Koechner – Rob McTodd
 Kether Donohue – Brosalind
 Jeff Bennett – Sage Moondancer, Hector, Horst, Dr. S

Episoade

Referințe

Legături externe 
 
 
 
 
 

 

Seriale de televiziune americane